Doomsday steht für:

 Jüngster Tag bzw. Jüngstes Gericht in der englischen Sprache
 eine mögliche Deutung des Ausdruckes D-Day
 eine Comicfigur in den Superman-Geschichten, siehe  Schurken im Superman-Universum #Doomsday
 zweiter Teil des Computerspiels Hearts of Iron, siehe Hearts of Iron #Hearts of Iron II 

Filme:
 Doomsday (1928), US-amerikanischer Spielfilm 
 Doomsday – Tag der Rache, britischer Spielfilm aus dem Jahr 2008
 2012: Doomsday, US-amerikanischer Direct-to-Video-Film aus dem Jahr 2008

Siehe auch:
 Doom (Begriffsklärung)
 Domesday Book